Со́фья Дми́триевна (не позднее 1436 — не ранее 1456) — княгиня, великая княгиня Московская, супруга великого князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. Происходила из рода князей Заозерских и являлась прямым потомком святых князей Фёдора Ростиславича Чёрного и Давыда Фёдоровича Ярославского. Единственная дочь князя Дмитрия Васильевича и княгини Марии.

Биография 
Родители Софьи Дмитриевны, как и её брат Андрей (в иночестве — Иоасаф), прославлены Русской Церковью, память совершается в день празднования Собора Вологодских святых.

Бракосочетание Дмитрия Юрьевича и княжны Софьи должно было состояться в Угличе, предположительно, в недавно построенном Спасо-Преображенском соборе. Зимой 1436 года князь Дмитрий приехал в Москву звать на свадьбу Василия II, но был им схвачен и отправлен в оковах в Коломну. Позднее Василий Васильевич «пожаловал» Дмитрия Юрьевича, в докончании между ними 13 июня 1436 года Дмитрий Юрьевич упоминает завещание своего тестя, что, вероятно, говорит о состоявшейся свадьбе.

Согласно Валентину Янину, 2 апреля 1444 года Софья Дмитриевна вместе с мужем и сыном Иваном прибыла в Великий Новгород. По мнению В. Л. Янина, Дмитрий Юрьевич получил в Новгороде временное убежище. По мнению Александра Боброва, Шемяка в 1444-м посетил с семьёй Великий Новгород в качестве одного из двух великих князей-соправителей Руси. В воскресенье 23 августа Дмитрием Юрьевичем, Софьей Дмитриевной и княжичем Иваном был сделан вклад в новгородский Юрьев монастырь — возду́х (плащаница) с изображением Христа во гробе, оплакиваемого четырьмя ангелами, шитый шелками, серебряной и золотой нитью.

Великая княгиня Софья упоминается в жалованной грамоте Дмитрия Юрьевича нижегородскому Благовещенскому монастырю 14 марта 1446 года .

В конце 1446 — начале 1447 года Дмитрий Юрьевич отступил из-под Волоколамска к Галичу, согласно Львовской летописи — «со княгинею и з бояры своими». Осенью 1449 года, в связи с нападением на Галич по приказу Василия Тёмного князя Василия Ярославича, Дмитрий Юрьевич вывез Софью Дмитриевну  из города и, прибыв на Вишеру, отправил своего посланника к  новгородскому архиепископу Евфимию II с просьбой принять Софью Дмитриевну и княжича Ивана к себе. Владыка Евфимий «и Великый Новъгородъ прияша княгиню великую Софью и сына Ивана в честь, и въеха в осенине в Юрьев монастырь».

19 января 1456 года начался поход Василия II на Великий Новгород «за неисправление ноугородец». 7 февраля 1456 года  «княгиня великая Софья Дмитріева видев ту скорбь Великому Новугороду, и убояся» Василия Тёмного, бежала из Новгорода в Литву, куда в 1454 году отъехал Иван Дмитриевич, и направилась к нему в маленький западнорусский город Оболчи. Вплоть до 1456 года Софья Дмитриевна в новгородском летописном рассказе именуется великой княгиней.

Софья Дмитриевна в искусстве

В литературе 
 В романе Николая Полевого «Клятва при Гробе Господнем» (1832) княжна Софья — высокая голубоглазая девушка, любящая и преданная невеста Дмитрия Юрьевича.
 Софья Димитриевна как действующее лицо представлена в романе Валерия Язвицкого «Иван III — государь всея Руси» (1946—1955). Во время великого княжения супруга она тяготится «шумной, озорной Москвой», будучи привычной к аскетичной жизни Русского Севера, и беспокоится за сына Ивана.

В драматургии 

В трагедии Дмитрия Аверкиева «Тёмный и Шемяка» Софья Дмитриевна выведена под именем Княгиня Шемякина Ольга. Премьера пьесы на Императорской московской сцене состоялась 17 декабря 1872 года, роль Княгини Шемякиной исполнила Г. Н. Федотова. В следующем году трагедия была опубликована в «Русском вестнике».

В кинематографе 
Княгиня Шемякина, вероятно, являлась одним из персонажей фильма «Великий князь Василий Тёмный и Дмитрий Шемяка» (историческая драма, 556 м, 1911) — экранизации пьесы Д. В. Аверкиева. Фильм был выпущен Кинематографической прокатной конторой «Прогресс» А. Э. Гензель; режиссёр, оператор и актёры не установлены.

В изобразительном искусстве 
 На рисунке неизвестного художника середины XIX века княжна Софья изображена в виде невесты, в руках у неё — поднос с двумя чарками, рядом с ней — мамушки:
 «Софья Дмитриевна княжна Заозерская».
 В 1873 году в журнале «Всемирная иллюстрация» была напечатана заметка о театральной постановке пьесы Д. В. Аверкиева. На двух иллюстрациях к заметке изображена Княгиня Шемякина. Художники — М. Фёдоров и Н. И. Соколов:
 «Суд над князем Василием», гравёр Л. А. Серяков.
 «Смерть Шемяки», гравёр К. Р. Вейерман.

Семья

Предки 

 Муж — Дмитрий Юрьевич Шемяка
 Сын — Иван Дмитриевич Шемякин
 Дочь — Мария Дмитриевна

Примечания

Библиография

Публикации источников

Литература 
 
 
 
 
 

 .
 
 
 
  (в пер.)
 

 

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Московские великие княгини
Рюриковичи по алфавиту
Княжны Древней Руси